Сотильо-де-ла-Рибера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Население — 572 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Centro de Iniciativas Turísticas "Ruta del Vino — Afluente Rural" 

Муниципалитеты Бургоса